Ärten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ärten (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (24,3 ha)
Ärten (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (34,4 ha)
Ärten (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (37,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn